Cudmore ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Cudmore (1888–1944), US-amerikanischer Fußballspieler
 Collier Cudmore (1885–1971), britischer Ruderer und australischer Politiker
 Daniel Cudmore (* 1981), kanadischer Schauspieler
 Jamie Cudmore (* 1978), kanadischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Cudmore-Nationalpark, Nationalpark im Osten des australischen Bundesstaates Queensland